Мишковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в восточной части Стародубского района Брянской области. 

Административный центр — село Мишковка.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Дохновичского и Мишковского сельсоветов.

Законом Брянской области от 8 мая 2019 года Мишковское сельское поселение было упразднено и включено в Десятуховское сельское поселение.

Население

Населённые пункты 

Ранее в состав сельского поселения также входили посёлок Забава и деревня Хмелёвка, исключённые из учётных данных в 2011 году.

Примечания 

Муниципальные образования Стародубского района
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году